Mag Gyula (1932–2016) pedagógus, múzeumigazgató, közíró
 Mag Gyula (1956) szobrász